A 2017-es olasz Formula–4-bajnokság a sorozat negyedik idénye volt. A bajnokság a Formula–4 szabályrendszerén alapult. A szezon április 2-án kezdődött el a Misano World Circuit Marco Simoncelli versenypályán és az Autodromo Nazionale di Monza aszfaltcsíkján ért véget október 22-én. Az egyéni bajnokságot Marcus Armstrong nyerte meg, míg a csapatoknál a Bhaitech diadalmaskodott.

Csapatok és versenyzők

Versenynaptár

Eredmények

Összefoglaló 

Pontrendszer

Versenyzők
Csak a legjobb tizenhat eredmény számított bele a végeredménybe. Csak azok a versenyzők eredménye számított bele a bajnokságba, akik legalább 5 versenyhétvégén (köztük a szezonzáró monzai futamokon) részt vett. 
( Félkövér: pole-pozíció, dőlt: leggyorsabb kör, a színkódokról részletes információ itt található)

További kategóriák

Csapatok
Egy csapat számára legfeljebb 2 versenyző szerezhetett pontokat. Az érvénytelen eredmények zárójellel vannak megjelölve.

Jegyzetek 

OlaszF417
17